

Населені пункти 
 Чита — місто, адміністративний центр Забайкальського краю Росії.
 Чита — село в республіці Татарстан Росії.
 Чита — місто і муніципалітет в Колумбії.
 Чита — місто в Японії.

Річки 
 Чита — річка в Забайкальському краї, приплив Інгоди, басейн Амура.
 Чита — річка в Красноярському краї, притока Кеті, басейн Обі.
 Чита — річка в Красноярському краї, притока Коми, басейн Єнісею.
 Чита — річка, притока Кимчу, басейн Єнісею.

Аеропорт 
  — аеропорт в однойменному місті Забайкальського краю.

Залізничні станції 
 Чита I — залізнична станція Читинського регіону Забайкальської залізниці розташована у місті Читі Забайкальського краю.
 Чита II — пасажирська залізнична станції Забайкальської залізниці розташована у місті Чита Забайкальського краю.

Організації 
 «Чита» — футбольний клуб з Росії.
 «Чита» — телерадіокомпанія, філія ВГТРК у Забайкальському краї.

Різне 
 Б-260 «Чита» — підводний човен у складі Тихоокеанського флоту Росії.

 Чита — персонаж-шимпанзе, який з'являвся в численних голлівудських фільмах про Тарзана.

Див. також 
 Чита Рівера — американська актриса, співачка, танцівниця